Бег на 100 метров — дисциплина лёгкой атлетики, включённая в олимпийскую программу с момента проведения первых Олимпийских игр. Относится к спринтерским дисциплинам. Длина дистанции измеряется от края линии старта, дальней от финиша, до края линии финиша, ближней к старту; забег проводится по прямой на беговой дорожке стадиона. Старт забега производится из стартовых колодок. Каждый спортсмен должен бежать по своей индивидуальной дорожке шириной не менее 1,22 м и не более 1,25 м, обозначенной линиями шириной 5 см. Все дорожки должны быть одинаковой ширины. На любых международных соревнованиях должно быть восемь отдельных беговых дорожек.

Годом официального первого мирового рекорда в забеге на 100 метров является 1912 год — год создания Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Первым рекордсменом стал американец Дональд Липпинкотт, на Олимпиаде в Стокгольме пробежавший стометровку за 10,6 сек.
Начиная с чемпионата Европы 1966 года, для регистрации времени в беге применяется электронный секундомер, измеряющий время до тысячной доли секунды (округляемой потом до сотой доли). До 1966 года время измерялось с точностью до десятой доли секунды.

В 1980 году проводивший с помощью компьютера исследования границ человеческих возможностей в спорте Гидеон Эриэл получил значение 9,6 с, более высокой скорости не выдержат мышцы бегуна. Однако в настоящее время мировой рекорд в беге на 100 метров среди мужчин, установленный 16 августа 2009 года, принадлежит уроженцу Ямайки Усэйну Болту и составляет 9,58 секунды. Одновременно с этим Усэйну Болту принадлежит и олимпийский рекорд, установленный 5 августа 2012 года на Олимпиаде в Лондоне; он составляет 9,63 сек.

У женщин мировой рекорд в беге на 100 метров принадлежит Флоренс Гриффит-Джойнер; установлен 16 июля 1988 года и составляет 10,49 секунды.

История рекордов в беге на 100 метров (мужчины)

История рекордов в беге на 100 метров (женщины)

Действующие рекорды

Лучшие результаты

Мужчины 
Лучшие спортсмены за всю историю лёгкой атлетики

25 лучших результатов в истории лёгкой атлетики

См. также 
 Хронология мировых рекордов в беге на 100 метров (мужчины)
 Хронология мировых рекордов в беге на 100 метров (женщины)
 10-секундный барьер

Примечания

Ссылки 
 Лёгкая атлетика России
 Лёгкая атлетика

Дисциплины лёгкой атлетики
Бег на короткие дистанции